Ashkanani ist der Nachname der folgenden Personen:
 Ammar Ashkanani (* 1985), kuwaitischer Fußballschiedsrichter
 Zaid Ashkanani (* 1994), kuwaitischer Automobilrennfahrer